Carlos Alberto de Saboya (Turín, 2 de octubre de 1798 - Oporto, 28 de agosto de 1849) fue Rey de Cerdeña, Duque del Piamonte y Príncipe de Carignano.

Biografía 

Hijo de Carlos Manuel, 6.º Príncipe de Carignano (1770-1800) y de María Cristina Albertina Carolina de Sajonia (1779-1851). Su padre fue descendiente en 5.ª generación de Tomás Francisco, Príncipe de Carignano, fundador de la línea de los Carignano, quien en su juventud tuvo que permanecer exiliado en Francia y Suiza. Regresó a Cerdeña en 1814, convirtiéndose en regente en 1821. A raíz de una sublevación, acordó la concesión de una Carta que restringía los poderes del monarca, semejante a la Constitución Española de 1812, pero esta decisión fue desautorizada por el nuevo rey Carlos Félix. En 1831, tras el fallecimiento de Carlos Félix, Carlos Alberto se convirtió en Rey de Cerdeña.

En 1833 y 1834 reprimió una insurrección liderada por Mazzini, pero en 1848 promulgó el Estatuto (conocido como Estatuto Albertino) que dividía el poder entre el Monarca y un parlamento compuesto por dos cámaras. Después de la insurrección de Milán, Carlos Alberto lideró el movimiento liberal y nacionalista de la Península Italiana y declaró la guerra al Imperio austríaco. Tuvo que abdicar en su hijo Víctor Manuel II tras ser derrotado en las batallas de Custoza en 1848 y Novara en 1849.

Matrimonio y descendencia 
En 1817 contrajo matrimonio con María Teresa de Austria (1801-1855), hija del Gran Duque de Toscana, Fernando III, con la que tuvo tres hijos:

 Víctor Manuel II (1820-1878).
 María Cristina (1826-1827).
 Fernando, Duque de Génova (1822-1855), primer Duque de Génova quien tuvo 2 hijos:
 Margarita Teresa Juana, Princesa de Saboya (1851-1926), contrajo matrimonio con Humberto I.
 Tomás (1854-1931), segundo Duque de Génova, quien tuvo hijos:
 Fernando (1884-1963), tercer Duque de Génova.
 Filiberto (1895-1964), Duque de Pistoya, luego cuarto Duque de Génova.
 Adalberto, Duque de Bérgamo (1898-1982), soltero.
 Eugenio (1906-1996), Duque de Ancona, luego quinto Duque de Génova.
 María Bona Margarita (1896-1971), casada con el Príncipe Conrado de Baviera, hijo del Príncipe Leopoldo de Baviera y de la Archiduquesa Gisela de Austria. Tuvo descendencia (1883-1969).
 María Adelaida (1904-1979), casada con León Massimo, Príncipe de Arsoli, Duque de Anticoli Corrado (1896-1979).
 Lucia di Savoia (1884-1964), Princesa de Saboya, hija legitimada del Duque y de Laura Di Gaeta, Baronesa de Sant'Angelo Lumosano, por S.M. el Rey Humberto I. Lucia casó con el Conde Luigi Mucciacciaro,  dando origen a la Noble Familia Mucciacciaro di Savoia, con descendencia.

Ancestros

Bibliografía 
 El paje del Duque de Saboya, pág. 329. Alexandre Dumas. Ed. La Maravilla. 1890.
  Doña Lucía de Saboya-Génova de Mucciacciaro, Princesa de la Casa Real de Italia, una Princesa olvidada por la Historia?. Marco Marsonetto d'Aquila.Apuntesdegenealogía.blogspot.com
 Ministero per i Beni e le attivitá Culturali. Archivio Centrale dello Stato. Direzione Generale per gli Archivi. Servizio Araldico. Registro di Trascrizione di Decreti Araldici Reali. Decreti Reali ( nomine personale). Lettera di concessione/titoli nobiliari di: Lucia di Savoia.Libro VII, Reali Siti, 1884, d.45. R.D. 3/7/1884. Re Umberto I. Documento del Archivo Central del Estado.2004.Roma.Italia.2004.
 Ministero dell'Interno. Direzione Centrale per i servizi Demografici. Archivio Centrale dello Stato Civile. Trascrizioni di atti di Stato Civile . Certificati Atti di: Nascita/Matrimonio/Morte di: Lucia di Savoia, principessa di Savoia.Atti Nº 42 P Iº S 14/ Nº 34/ Nº 09 P 123. Documento del Archivo Central del Estado Civil. 2004. Roma. Italia.
 Ufficio Storico Araldico Della Casa Reale D'Italia. Consulta dei Senatori del Regno. Comunicato . Il Presidente. Asunto: Lucia principessa di Savoia. Aldo Alessandro Mola. Presidente della Consulta dei Senatori del regno. 7-V-2006. Documento de la Real Casa de Italia. 2006.Roma.Italia.
 Historia de la Real Casa de Saboya, págs. 233-245. apartado: Lucia di Savoia, hija legitimada del Duque de Génova.Angelo Brofferio. Ed. Achille Ronchi, 1871.

Enlaces externos 

Reyes de Cerdeña del siglo XIX (casa de Saboya)
Duques de Saboya del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Grandes maestres de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Grandes maestres de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Militares de la Guerra Realista
Sepultados en la Basílica de Superga
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Nacidos en Turín
Fallecidos en Oporto
Príncipes de Saboya-Carignano